Bechis ist der Familienname folgender Personen:
 Camillo Bechis (1890–1969), italienischer Soldat
 Marco Bechis (* 1955), argentinisch-italienischer Filmregisseur
 Marta Bechis (* 1989), italienische Fußballspielerin